Locust Grove znaczy "gaj robiniowy" (czyli popularnie akacjowy)

Miejscowości w USA:
 Locust Grove – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Henry
 Locust Grove – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
Gminy w USA:
 Locust Grove (ang. Locust Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Stone
 Locust Grove (ang. Locust Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Locust Grove (ang. Locust Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson